Das Venturi Formula E Team ist ein monegassisches Motorsportteam, das in Monte Carlo beheimatet ist und 2013 zur Teilnahme an der FIA-Formel-E-Meisterschaft gegründet wurde. Eigentümer des Teams sind Venturi-Automobiles-Besitzer Gildo Pallanca Pastor und Susie Wolff.

Geschichte 
Am 9. Dezember 2013 wurde das Venturi Formula E Team als zehntes und damit letztes Team der neugegründeten FIA-Formel-E-Meisterschaft vorgestellt. Inhaber des Teams war ursprünglich ein Joint Venture von Pastor, Francesco Costa, Bert Hedaya sowie Hollywood-Schauspieler Leonardo DiCaprio und Marc Gindorf. Als Fahrer unter Vertrag waren Nick Heidfeld und Stéphane Sarrazin. Venturi beendete die erste Saison auf dem neunten Gesamtrang, Heidfeld erreichte beim Moskau ePrix eine Podestplatzierung.

Venturi setzte ab der zweiten Saison der FIA-Formel-E-Meisterschaft ein selbst konstruiertes Fahrzeug ein. Sarrazin verlängerte seinen Vertrag, Heidfeld wechselte hingegen zu Mahindra Racing. Er wurde durch Jacques Villeneuve ersetzt, dem ersten Formel-1-Weltmeister, der in der FIA-Formel-E-Meisterschaft fuhr. Villeneuve wurde nach nur drei Rennen durch Mike Conway ersetzt. Das Team beendete die Saison auf dem sechsten Platz in der Teamwertung.

In der Saison 2016/17 blieb Sarrazin beim Team, sein neuer Teamkollegen wurde Mercedes-Werkspilot Maro Engel. Das Team gab zudem eine technische Zusammenarbeit mit ZF Friedrichshafen bekannt. Sarrazin wechselte nach acht Rennen zu Techeetah, sein Nachfolger wurde Tom Dillmann. Am Saisonende belegte das Team den neunten Platz.

Für die Saison 2017/18 wurden Engel und Edoardo Mortara, ebenfalls Mercedes-Werksfahrer, als Piloten bekanntgegeben. Dillmann vertrat Mortara in Berlin und New York City, da dieser wegen Terminkollisionen mit der DTM verhindert war. Venturi erzielte eine Podestplatzierung und belegte am Saisonende mit 72 Punkten den siebten Platz der Teamwertung. Während der Saison stieg Wolff als Teilhaberin ein.

Für die Saison 2018/19 wurde der frühere Formel-1-Fahrer Felipe Massa, der zuletzt 2017 für Williams an den Start ging, als Fahrer verpflichtet. Edoardo Mortara blieb beim Team und wurde Massas Teamkollege. Mortara gewann den Hongkong E-Prix und beendete die Saison auf Platz 14, unmittelbar vor Massa. Venturi belegte mit 88 Punkten den achten Platz in der Teamwertung.

Ab der Saison 2019/20 trat der Rennstall als Kundenteam von Mercedes an und verlor somit erstmals seinen Herstellerstatus. Außerdem trat das Team nun unter ROKiT Venturi Racing an. Venturi gelang es nicht, an die Erfolge aus der Vorsaison anzuknüpfen. Mit 44 Punkten belegte man am Saisonende den 10. Platz in der Teamwertung, die Fahrer erzielten die Gesamtränge 14 (Mortara) und 22 (Massa). Massa beendete nach der Saison seine Fahrerkarriere in der FIA-Formel-E-Meisterschaft.

In der Saison 2020/21 der nun FIA-Formel-E-Weltmeisterschaft genannten Rennserie ging Venturi mit der Fahrerpaarung Mortara und Norman Nato an den Start. Nato war zuvor bereits offizieller Test- und Ersatzfahrer des Teams gewesen. Jeder der beiden Piloten gewann ein Rennen. Mortara wurde Sieger beim Puebla E-Prix, Nato in Berlin. Mit 146 Punkten belegte Venturi Rang sieben in der Teamwertung, Mortara wurde mit drei weiteren Podestplatzierungen Vizeweltmeister.

Für die Saison 2021/22 wurde Lucas di Grassi als neuer Teamkollege von Mortara verpflichtet. Nato verließ das Team und wurde Test- und Ersatzfahrer bei Jaguar Racing.

Statistik

Einzelergebnisse in der FIA-Formel-E-Weltmeisterschaft 

(Legende)

Weblinks 

 Offizielle Website (englisch)

Einzelnachweise 

Formel-E-Team